Watkins Glen kan syfta på:

 Watkins Glen, New York – en ort i den amerikanska delstaten New York
 Watkins Glen International – en racerbana vid Senecasjöns södra ända nära Watkins Glen, New York